Mazuronis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Mazuronytė (ledig)
 Mazuronienė (verheiratet)

Namensträger 

 Andrius Mazuronis (* 1979),   Politiker, Parlamentsvizepräsident
 Valentinas Mazuronis (* 1953),  Politiker, Umweltminister und Parteivorsitzende von Darbo partija 

Familienname
Litauischer Personenname